Wassyliw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Wassiljew) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa, siehe Wassyliw (Bila Zerkwa)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Wassyliw (Tscherniwzi)

Siehe auch     
 Wassilew
 Wassiljew